Села:
 Кошів — Волинська область, Луцький район
 Кошів — Київська область, Тетіївський район

Заказник:
 Кошів — ландшафтний заказник на території Миколаївського району Львівської області

 Кошів Ярослав (1943) — український журналіст.